Borró o canya d'arenal (Ammophila arenaria), planta de la família de les poàcies.
 Borró o gemma, òrgan complet d'una planta.
 Borró o borra, acumulació de materials diversos que es forma a les habitacions.
Geografia:
 Borró, riu de Catalunya.
 Castell de Borró, antic castell en el terme de Ròtova.